Alain Le Roux peut désigner :
 Alain Fergent, dit « le Roux » (1060-1119), comte de Cornouaille, de Rennes et de Nantes, et aussi duc de Bretagne ;
 Alain Le Roux (1947-), footballeur ;
 Alain le Roux (1040-1093), noble anglo-breton.